

Wydarzenia 

 asyryjski król Sanheryb nakazał budowę Niniwy

Zmarli 
 Sargon II, właśc. Szarru-kin II - władca Asyrii, który panował w latach 722-705 p.n.e. zginął w czasie wyprawy wojennej przeciw Kimerom